Segner ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, unmittelbar nordöstlich des Kraters Zucchius, der den südwestlichen Rand von Segner überlagert und dessen Ejekta den ansonsten weitgehend ebenen Boden von Segner bedecken.
Der Kraterrand ist stark erodiert.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Physiker und Mathematiker Johann Andreas von Segner offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Segner auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)